Rieber ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Rieber (1876–1944), deutscher Bildhauer
 Gerhart Rieber (1930–2005), deutscher Holzbildhauer
 Josef Rieber (1862–1934), österreichischer Priester, Orientalist, Kirchenrechtler und Hochschullehrer
 Jürgen Rieber (* 1965), deutscher Handballschiedsrichter
 Karl Rieber (* 1888), deutscher Steinbildhauer
 Simon Rieber (* 1994), bildender Künstler aus Tansania 

Rieber ist Namensbestandteil mehrerer Unternehmen:

 GC Rieber, norwegischer Mischkonzern
 Rieber & Søn, norwegischer Lebensmittelhersteller
 Rieber Shipping, norwegische Reederei
 Rieber (Unternehmen), deutscher Hersteller für Lebensmittellogistik

Siehe auch:
 Riber
 Rieper